Cryptocephalus quadripustulatus  — вид  из подсемейства . Встречается, в частности, в Италии, во Франции и Пиренейском полуострове.

Ссылки 
 Wydział Nauk Biologicznych

Примечания 

Скрытоглавы
Животные, описанные в 1813 году